Soisy ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Soisy-Bouy, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
Soisy-sous-Montmorency, Stadt im Département Val-d'Oise
Soisy-sur-École, Gemeinde im Département Essonne
Soisy-sur-Seine, Gemeinde im Département Essonne
Kanton Soisy-sous-Montmorency im Département Val-d'Oise